Пиједра Азул има више значења:

 Пиједра Азул (Синталапа), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Пиједра Азул (Окозокоаутла де Еспиноса), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Пиједра Азул (Петатлан), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Пиједра Азул, Морелос Дос (Асунсион Ночистлан), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Пиједра Азул (Магдалена Халтепек), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Пиједра Азул (Сан Мартин Перас), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Пиједра Азул (Сан Педро и Сан Пабло Текистепек), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Пиједра Азул (Сантијаго Хустлавака), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Пиједра Азул (Текоматлан), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Пиједра Азул, Ла Пиједра (Моктезума), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Пиједра Азул (Синалоа), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику